Худайбе́рдино () — селения в Башкортостане. Носят фамилию Шаги́та Ахме́товича Худайбе́рдина, видного партийного и государственного деятеля, участника установления Советской власти в Башкортостане.

 Худайбердино — деревня в Кугарчинском районе, входит в состав Ялчинского сельсовета.
 Худайбердино — упраздненная в 1986 году деревня Зигазинского сельсовета Белорецкого района Башкирской АССР.

См. также 
 Улица Худайбердина